Референдумы в Швейцарии проходили 3 марта и 12 мая 1929 года. На мартовских референдумах проходили голосования по поводу обеспечения зерном (предложение и контрпредложение) и по федеральному закону о тарифах. В результате встречное предложение по закупкам зерна и федеральный закон о тарифах были одобрены. В мае прошли голосования по поводу гражданских инициатив о дорожном движении и запрете алкоголя. Обе инициативы были отклонены.

Избирательная система 
Референдумы по закупкам зерна, о дорожном движении и запрете алкоголя являлись гражданскими инициативами и требовали двойного большинства для одобрения. Гражданская инициатива по азартным играм также требовала для одобрения двойного большинства. Референдум по федеральному закону о тарифах был факультативным и требовал для одобрения лишь большинство голосов избирателей.

Результаты

Инициатива по обеспечению зерном

Контринициатива по обеспечению зерном

Федеральный закон о тарифах

Инициатива о дорожном движении

Инициатива о запрете алкоголя

Примечания 

Швейцария
1929 год в Швейцарии
1929